Windows 3.-{x}- је заједничко име за следеће верзије Microsoft Windows-а:
 Windows 3.0, доступне од 22. маја 1990.
 Windows 3.1-{x}-, доступних у периоду између 1992. и 1994.

Прве три верзије Windows-а NT су такође биле означене као „3.-{x}-“ верзије:
 Windows NT 3.1, доступне од октобра 1992.
 Windows NT 3.5, доступне од децембра 1993.
 Windows NT 3.51, доступне од августа 1994.

Оперативни системи